Osoby o tym nazwisku:
 Claudia Grigorescu – rumuńska florecistka
 Victor Vlad Grigorescu – rumuński urzędnik państwowy, konsultant i dyplomata